Blutsschwestern steht für:

 Vampire Academy: Blutsschwestern, Roman von Richelle Mead aus dem Jahr 2007
 Ein starkes Team: Blutsschwestern, Folge der ZDF-Reihe (2011)
 Blutsschwestern – jung, magisch, tödlich, deutscher Fernsehfilm von Kai Meyer-Ricks aus dem Jahr 2013
 Blutsschwestern (2014), österreichischer Fernsehfilm von Thomas Roth aus dem Jahr 2014